Příjmení Schreiner [šrajner] má více nositelů:

 Gustav Franz von Schreiner (1793–1872), profesor práva a rektor olomouckého lycea a Štýrskohradecké univerzity
 Gustav Schreiner (1847–1922), sudetoněmecký politik z Čech
 Per Schreiner (* 1965), norský scenárista, dramatik a spisovatel